Juan Zitko (1932) – ex cestista cileno
 Matic Žitko (1990) – calciatore sloveno